Widdern steht für:
 Widdern, Stadt im Landkreis Heilbronn in Baden-Württemberg

Widdern ist der Familienname folgender Personen:

Siehe auch:
 Widder